Е́йпріл ( — «Квітень») — багатозначний термін.

Ім'я 

Е́йпріл — англійське жіноче ім'я.
 Ейпріл Боулбі ( 1980) — американська акторка.
 Ейпріл Росс ( 1982) — американська пляжна волейболістка, олімпійська медалістка.
 Ейпріл Пірсон ( 1989) — британська акторка.

Вигадані персонажі
 Ейпріл О'Ніл — герой коміксів, мультфільмів і фільмів про Черепашок-ніндзя.

Тварини
 Ейпріл (квітень 1983 — жовтень 2013) — самиця центральноамериканського тапіра з белізького зоопарку, яка прожила рекордний строк у неволі (30 років).

Прізвище 
 Френклін Ейпріл (1984—2015) — намібійський футболіст, що грав на позиції захисника.

Вигадані персонажі
 Роберт Ейпріл — персонаж фільмів франшизи «Зоряний шлях».

Див. також 
 APRIL — південнокорейський жіночий гурт.
 APRIL — інша англійська назва білка TNFSF13.